Пісенний конкурс Євробачення 1957 став 2-м конкурсом пісні Євробачення. Він відбувся 3 березня 1957 року у Франкфурті-на-Майні (ФРН). Усього в конкурсі взяло участь 10 країн. Три країни брали участь вперше. Цей конкурс добре пояснює, чому сьогодні існує правило тривалості пісні рівне трьом хвилинам. Пісня All, представлена Великою Британією, тривала всього 1:52. А наступна пісня, Corde della mia chitarra, тривала 5:09.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення
1957 у телебаченні
1957 у Європі
Березень 1957
Культура Франкфурта-на-Майні